Cavité est un terme générique désignant un volume disponible à l'intérieur d'un corps, biologique ou matériel, ou d'un milieu.

On rencontre ainsi des cavités dans des contextes très variés :

 Cavités du corps humain ou d'autres êtres vivants, en anatomie : vides occupées par des liquides ou substances molles biologiques ou par de l'air (sinus, canal médullaire, cavité crânienne,…) ou encore par un espace virtuel ;
 Cavités, en mécanique : volumes sans matière aménagés dans des objets pour diminuer leur masse et donc leur inertie ;
 Cavité souterraine, en géologie, spéléologie, et autres sciences de la terre, ainsi qu'en gestion du risque : partie creuse, naturelle ou artificielle, dans la roche, le sol ou la glace ;
 Cavité résonnante métallique, en radiofréquence : espace creux à l'intérieur d'un solide dans lequel une onde entre en résonance ;
 Cavité optique ou résonateur optique, en optique : dispositif dans lequel certains rayons lumineux sont susceptibles de rester confinés grâce à des miroirs sur lesquels ils se réfléchissent ; c'est un élément essentiel dans les lasers. 

Remarque : Pour toutes ces acceptions, la traduction générique anglo-saxonne est cavity, à l'exception des cavités naturelles qui se traduisent plutôt par caves.